Grease – musical sceniczny z 1972 roku
 Grease – musical filmowy z 1978 roku (adaptacja musicalu)
 Grease – piosenka Frankiego Valli z filmu z 1978 roku